Чемпионат мира по стендовой стрельбе 1999 года прошёл с 1 по 12 июля в финском городе Тампере под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Победителями в командном зачёте стали спортсмены сборной Италии, завоевавшие 6 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты 
Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Ссылки 
 Результаты соревнований на issf-sports.org

1999
Чемпионаты мира в Финляндии
Стендовая стрельба
Спорт в Финляндии в 1999 году
Июль 1999 года
Международные спортивные соревнования в Тампере